Bateia, utensílio usado na mineração
Bateia (Piedade), bairro
Bateias (Campo Largo), distrito